The Power pode se referir a: 
 The Power (canção de Snap!)
 The Power (filme) 
 The Power of Good-Bye
 The Power of Love (canção de Jennifer Rush)

Desambiguação